Jaime Kurt, profesional de la voz, historiador de Israel y autor de Bioconciencia, nació el 8 de diciembre de 1960.
Mexicano de nacimiento, su actuación en comunicación empezó el 16 de agosto de 1976 en K.O.N.O. Grupo Radio Alegría director: Lacho Pedraza, de la ciudad de Monterrey. Desde entonces ha actuado en diversos escenarios de Medios Electrónicos como Radio y Televisión.

Estudió la Licenciatura de Historia en la UNAM en la Ciudad de México y redactó una tesis sobre Judea y el Segundo Templo destruido hace casi 2000 años, titulada Jerusalén I. Jerusalén I relata los eventos históricos que llevaron a las cenizas a Jerusalén, a manos del Imperio Romano comandado por Tito y Vespasiano. Su fuente principal es Yosef (también asmoneo/macabeo) (Josefo), testigo presencial de la catástrofe quien escribió el único texto histórico. 
En Upgrades de Pensamiento escribe: “…la Civilización Occidental es una emanación del estallido ocurrido en Jerusalén hace cerca de 1940 años. De aquí la importancia astronómica del saber qué ocurrió!” 

En el terreno de Radio y TV, Jaime Kurt ha sido voz y conductor de conocidos programas de la Ciudad de México entre los cuales destacan: Módulo 590 de La Pantera (XEPH AM) NRM director: Bolívar Domínguez; Good Morning por la Mañana en Radio Variedades (XEJP AM) Grupo Radio Centro director: Elías Cervantes; la sección musical de El Mundo del Espectáculo con Paty Chapoy en XEW-TV Televisa productor: Humberto Navarro; la voz de Atínale al Precio (The Price is Right) conducido por Marco Antonio Regil en XEW-TV Televisa productor: Enrique Segoviano.

En 2008 realiza: este momento (nadie te lo quita!) como conductor y productor. Esta primera serie ha estado repitiéndose por Aprende TV, canal educativo de la SEP. En el periodo 2009-2011 colabora como la voz de Todo el mundo cree que sabe programa de concursos en Televisa.
En 2010-2013 es voz de Radio Cosmos un proyecto cultural enfocado a la comunidad de hispanos de Chicago, los Estados Unidos y cibernautas en general, lanzado por la Radio Pública del College of DuPage, en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México. 

En julio de 2011 es publicado "la obesidad espiritual" de su autoría. En este libro une alimentación, historia y espiritualidad y ha sido recibido con beneplácito por lectores y Medios de Comunicación. Varios renombrados periodistas han alabado este "nuevo concepto de literatura espiritual". Ya está disponible la 2a Impresión. Han sido  publicados además: "los turistas regresan de nuevo", "vocales y consonantes" y "la suerte de un hit". Recientemente fueron publicados 4 textos de biomeditación y sus respectivos audios en Compact Disc. El volumen dos está dedicado a minimizar el dolor  y la severidad de la muerte de un ser querido. En marzo de 2015 es publicado David el rey (la historia espiritual) un libro de biografía y espiritualidad.

En junio del 2021, con motivo del Cumpleaños 100 del Radio en México (9 de octubre de 1921 fecha de la primera Estación de Radio TND) empieza como Director y Conductor de "unos pequeños destellos de la Gran Historia del Radio", para outline radio, una estación de radio online. 

Así mismo, publica el libro: Nominales X. La Fecha de Nacimiento del Radio en México: 9 de octubre de 1921, el cual contiene una micro Historia del Radio y una serie de pruebas resultado de investigación histórica, que aclaran la fecha de transmisión de la Primera Estación de Radio en México. Es todo un documento en torno a la TND de Constantino de Tárnava. 

El 9 de junio del 2022 realiza la inauguración de outline radio la casa de las canciones buenas, teniendo como invitado especial a Bolívar Domínguez Maquívar. Esta emisora de radio online, tiene el eje musical en el Pop Rock en inglés de 78-81.

Enlaces externos 
 outlineradio.com
bioconciencia
 blog de Jaime Kurt
  Video: David el rey (la historia espiritual)
  Video: entrevista Sandra Dichi y musical Jerusalén de Oro
   Video Entrevista Bobo
  Video Entrevista Bobo-parte dos
 Historia de la Conciencia

Referencias 

Historiadores de Israel
Israelíes del siglo XX
Israelíes del siglo XXI